Acedera de lagarto puede referirse a:
El nombre común de la planta Rumex acetosa.
El nombre común de la planta Rumex bucephalophorus.
El nombre común de la planta '''''Rumex pulcher.